Boskapel (Bekegem), een kapel te Bekegem
Boskapel (Buggenhout-bos), een kapel te Buggenhout
Boskapel (Horn), een kapel in Horn
Boskapel (Imde), een kapel te Imde
Boskapel (Nijmegen)
Boskapel (Meeuwen-Gruitrode), een kapel te Meeuwen-Gruitrode
Boskapel (Olmen), een kapel te Olmen